Lꞌantipasto piemontese è una portata (o un insieme di portate) che precede quello che è tradizionalmente chiamato primo piatto, costituito in genere in Italia da preparazioni di pasta o da una minestra.
La tradizione gastronomica piemontese vuole che il pasto non inizi con la portata che viene normalmente denominata primo ma che questa venga preceduta da uno o più cibi volti a stuzzicare lꞌappetito e quindi denominati antipasti. Questi cibi possono essere dei più svariati, parte dei quali viene spesso utilizzata in molte cucine come secondo.

Gli antipasti piemontesi possono essere quindi composti da verdure, carne o pesce.

Verdure 
L'antipasto piemontese di verdura è tipicamente una giardiniera, costituita di un composto di ortaggi spezzettati, quali carote, sedani, l'infiorescenza di cavolfiori, cipolline, peperoni e cetriolini, lessati in acqua e aceto e serviti freddi.

Carne 

Tra gli antipasti a base di carne, troviamo:
 Insalata di carne cruda, piatto costituito da carne di vitello (ma si può anche utilizzare carne di cavallo), in genere coscia o filetto o sottofiletto, macinata cruda, condita con sale, olio e succo di limone ed eventualmente una spruzzata di pepe, e così servita.  
 Carne cruda allꞌalbese, costituita da fette sottili di coscia (o filetto o sottofiletto) di bovino condite anche qui con sale, olio e succo di limone
 Vitello tonnato, a base di girello di vitello bollito con aggiunta di vino, raffreddato e tagliato a fette sottili (ma non troppo) disposte a raggiera su un grande piatto di portata e ricoperte (parzialmente) con una salsa preparata con olio di oliva, tuorli sodi sminuzzati di uova, acciughe conservate sotto sale e di questo mondate e poi tritate, capperi tritati e tonno sottꞌolio sminuzzato e tritato insieme agli altri ingredienti
 Insalata di petti di pollo, a base di petti di pollo bolliti nel brodo (naturale o di dado), poi tagliati a listarelle e disposti nel piatto di portata ricoperti di una salsa a base di acciughe dissalate e diliscate, olio di oliva, senape e succo di limone
 Salumi. Tutti i tipi di salumi possono essere utilizzati come antipasti nella cucina piemontese, purchè serviti affettati, e si tratta di un tipo di antipasto piuttosto frequente.

Pesce 
I pesci di mare non sono tipici del Piemonte, trattandosi di una regione priva di sbocchi sul mare. Piatti di pesce tipici sono quindi quelli che utilizzano pesci di fiume quali trote, carpe, tinche e cavedani. Come antipasto tipico si può considerare uno dei pesci di cui sopra conservati ꞌꞌin carpioneꞌꞌ, cioè squamati, bolliti in acqua e aceto e poi conservati per qualche giorno in acqua e aceto con aggiunta di foglie di salvia e altri aromatizzanti.

Antipasti
Cucina piemontese